Cimolai o Ćimolaj può riferirsi a:

 Luigi Cimolai (1957-), ingegnere e imprenditore italiano
 Cimolai, azienda di ingegneria e costruzioni della famiglia Cimolai
 Davide Cimolai (1989–), ciclista su strada italiano